E néven ismert személyek

 Böszörményi László (1822–1869) honvédtiszt, ügyvéd, országgyűlési képviselő
 Böszörményi László (*1949) informatikus, a Klagenfurti Egyetem professor emeritusa